Босню́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Боснюк Данило Віталійович (нар. 2000) — бадмінтоніст, чемпіон України 2020 року, гравець Національної збірної України, учасник Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року.
 Боснюк Павло Зіновійович (нар. 1960) — український військовик, полковник, начальник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, відмінник освіти України, кавалер орденів «За заслуги» III ступеня, «За розбудову України» для працівників гуманітарної та соціальної сфери, науки і мистецтва.

Примітки